|}
Die Bahnstrecke Vierzon–Saint-Pierre-des-Corps ist eine wichtige, zweigleisige und elektrifizierte, 114 km lange, in Ost-West-Richtung im Tal der Cher verlaufende Eisenbahnstrecke in Frankreich. Sie verbindet die beiden Eisenbahnknoten Vierzon im Osten mit dem nur 3 km vom Bahnhof in Tours entfernten Saint-Pierre-des-Corps im Westen. Der Bahnhof von Saint-Pierre-des Corps ist seit 1990 Fernverkehrshalt auf der Bahnstrecke Paris–Bordeaux, um den Kopfbahnhof von Tours zu entlasten und die Fahrzeit zu beschleunigen.

Auf der Strecke verkehren heute Intercités und Transport express régional (TER) im Personenverkehr sowie Güterzüge.

Geschichte 
Diese Bahnstrecke gehört zu den Bauvorhaben der Bahngesellschaft Chemin de fer Grand-Central de France, die nach vier Jahren Geschäftstätigkeit 1857 bankrottging und in die beiden Gesellschaften Chemin de fer de Paris à Orléans (PO) und Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (LM) aufgeteilt wurde. Diese Schienenverbindung wurde der LM zugeteilt und stellt eine Verbindung zu dem zukünftigen Netz der PO dar. Sie wurde am 11. April 1857 noch für die Vorgängergesellschaft konzessioniert und am 5. Juni 1861 für gemeinnützig erklärt, also auch für den Personenverkehr bestimmt.

Auf nahezu waagerechtem Planum waren kaum Ingenieurbauwerke erforderlich und der Bau konnte schnell fertiggestellt werden. In nur drei Jahren war sie eingleisig errichtet und wurde schließlich am 18. Oktober 1869 in Betrieb genommen. Die beiden größten Kunstbauwerke sind die 395 und 645 Meter langen Tunnel von Montrichard (BK 271), die eine sofortige zweigleisige Eröffnung verhinderten.

Die Eröffnung des zweiten Gleises erfolge von Ost nach West in fünf Abschnitten zwischen Februar 1906 und Juli 1908, die Elektrifikation 100 Jahre später am 11. Juli 2008.

An zahlreichen Punkten besteht oder bestand Anschluss an andere Verkehrsunternehmen oder an Anschlussstrecken. Die Strecke führt durch ein dichtes Netzwerk von Sekundärbahnen auf Meterspurgleisen, die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ihre Hochzeit hatten. Bis auf den Kreuzungspunkt in Gièvres sind alle anderen Meterspur-Strecken verschwunden. Auch können verschiedene Gleisanlieger bedient werden.

Im Regionalverkehr werden Z 27500 und X 72500 sowie Alstom Coradia Polyvalent eingesetzt. Verkehrsdienstleister ist die TER Centre-Val de Loire. Die Fahrzeit der etwa 10 werktäglichen Zugpaare beträgt etwa 80 bis 90 Minuten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Centre-Val de Loire